Näslund ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Näslund (1920–1974), schwedischer Opernsänger (Bassbariton)
 Görel Kristina Näslund (* 1940), schwedische Schriftstellerin
 Manfred Näslund (1899–1988), schwedischer Forstwissenschaftler
 Markus Näslund (* 1973), schwedischer Eishockeyspieler
 Mats Näslund (* 1959), schwedischer Eishockeyspieler
 Sandra Näslund (* 1996), schwedische Freestyle-Skisportlerin